Ваї́-Бока́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 100 км на захід від Лілля, 80 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 359 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1007,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ваї-Бокам на сайті французького Національного інституту географії
 Ваї-Бокам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ваї-Бокам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ваї-Бокам на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале